

Seedning

Matcher

Slutspel

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Referenser
 Women's Singles main draw

US Open i tennis 2019